Чемпионат мира по крикету 2011 года — десятый чемпионат мира по крикету. Золото завоевала индийская сборная. Чемпионат проходил в трёх странах: Бангладеш, Индия и Шри-Ланка. Индия обыграла сборную Шри-Ланки в финале на стадионе «Wankhede» в Мумбаи, став первой страной, выигравшей финал чемпионата мира по крикету в своей стране. Впервые в истории чемпионата мира две азиатские команды вышли в финал. Кроме того, впервые после чемпионата мира 1992 года в финальном матче не участвовала Австралия.

В турнире приняли участие четырнадцать национальных команд по крикету, в том числе 10 полноправных членов и четыре ассоциированных члена Международного совета по крикету (ICC). Церемония открытия состоялась 17 февраля 2011 года на Национальном стадионе Бангабанду в Дакке, а чемпионат проходил с 19 февраля по 2 апреля. Первый матч между Индией и Бангладеш прошёл на Национальном крикетном стадионе «Шер-э-Бангла» в Дакке.

После нападения на сборную команду Шри-Ланки по крикету в Лахоре в 2009 году, Международный совет по крикету (ICC) принял решение перенести чемпионат из Пакистана в другую страну из-за угрозы безопасности спортсменов, и штаб-квартиру оргкомитета, первоначально находившуюся в Лахоре, перенесли в Мумбаи. Пакистан должен был провести 14 матчей, включая один полуфинал. Восемь игр (включая полуфинал) были проведены в Индии, четыре — в Шри-Ланке и две — в Бангладеш.

Подготовка

Пакистан теряет статус страны-хозяйки 
В апреле 2009 года Международный совет по крикету объявил, что Пакистан потерял право на проведение чемпионата мира 2011 года из-за опасений по поводу «неопределенной ситуации в области безопасности» в стране, особенно после нападения 2009 года на национальную сборную Шри-Ланки по крикету в Лахоре. По оценке Совета по крикету Пакистана, это это приведет к потере 10,5 миллионов долларов. В этой цифре  были учтены только гонорары в размере 750 000 долларов за матч, гарантированные Международным советом по крикету. Ожидалось, что общие потери для Совета по крикету Пакистана и пакистанской экономики будут намного больше.

9 апреля 2009 года председатель Совета по крикету Пакистана, Иджаз Батт, сообщил, что они выпустили официальное уведомление, чтобы оспорить решение Международного совета по крикету. Однако совет уверял, что Совета по крикету Пакистана по-прежнему является страной-хозяйкой, и что они только перенесли матчи из Пакистана. Пакистан предложил провести Чемпионат мира по крикету 2015 года в Южной Азии, а 2011 года — в Австралии и Новой Зеландии, но этот вариант не нашел поддержки и не был реализован.

Распределение матчей 
11 апреля 2005 года председатель Совета по крикету Пакистана, Шахарьяр Хан, объявил о соглашении о распределении игр, в соответствии с которым Индия будет проводить финал, Пакистан и Шри-Ланка — полуфиналы, а Бангладеш — церемонию открытия. После того, как Пакистан лишился статуса страны-хозяйки, он предложил провести свои игры в Объединенных Арабских Эмиратах в качестве нейтрального места проведения. 28 апреля 2009 года Международного совета по крикету объявил, что матчи, первоначально запланированные для проведения в Пакистане, будут перераспределены. В результате Индия провела 29 матчей на восьми площадках, включая финал и один полуфинал, Шри-Ланка провела 12 матчей на трех площадках, в том числе один полуфинал, и Бангладеш провели 8 матчей на двух площадках, а также церемонию открытия 17 февраля 2011 года.

1 июня 2010 года, после заседания Центрального организационного комитета турнира в Мумбаи, были выставлены на продажу первые билеты. Самые дешевые билеты в Шри-Ланке стояли 20 американских центов. В январе 2011 года Международный совет по крикету объявил стадион «Эдемские сады» в Калькутте, Индия, непригодным и, что он вряд ли будет отремонтирован к 27 февраля, когда на нем должен был состояться матч между Индией и Англией. Матч перенесли в Бангалор.

Страны-участницы 
  Австралия
  Англия
  Бангладеш
  Вест-Индия
  Зимбабве
  Индия
  Ирландия
  Канада
  Кения
  Нидерланды
  Новая Зеландия
  Пакистан
  Шри-Ланка
  ЮАР

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира
 Официальный сайт ICC 
 The Cricket World Cup

Примечания 

2011 год в спорте
Февраль 2011 года
Март 2011 года
Апрель 2011 года
Спорт в Индии в 2011 году
Чемпионаты мира в Индии
Крикет
Международные соревнования по крикету в Индии
2011 год в крикете